A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 5000 méteres versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a holland Sven Kramer nyerte, új olimpiai rekorddal. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 16:00-kor, magyar idő szerint 8:00-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

A rövidítések jelentése a következő:
OR: olimpiai rekord

Források 

F05000